Jicaro kan syfta på:

Guatemala 

 Municipio de El Jícaro, kommun, 
 El Jícaro (kommunhuvudort), Departamento de El Progreso,

Nicaragua 

 La Jicaral, ort, León,